Натуральне число 25
 25 рік до нашої ери
 25 рік нашої ери
 25 століття до нашої ери
 25 століття нашої ери